Лобода — рослина родини лободових.
 Лобода біла — вид багаторічних трав'янистих сіро-зелених, вкритих сіруватим порошком рослин родини лободових.
 Лобода сиза — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae). Народна назва: дубоволиста лобода
 Лобода червона — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae). Народні назви: бирячки, польова малина.
 Лобода шведська — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae).
 Лобода смердюча — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae). Народні назви: материнка, пать-трава.
 Лобода головчаста — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae). Народні назви: полунична лобода, полуничний шпинат, індіанські чорнила
 Лобода кленолиста — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae).
 Лобода товстолиста — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae).
 Лобода багатонасінна — вид рослин з роду Лобода (Chenopodium) родини Амарантових (Amaranthaceae).
 Лобода доброго Генріха — вид багаторічних трав'янистих рослин родини лободових.

Лобода́ — українське прізвище. Походить від назви поширеного виду бур'яну лобода<ref>Чучка П.'' Прізвища закарпатських українців: Історико-етимологічний словник. — Львів: Світ, 2005. — стор. 343</ref>. Відомі носії:'''
 Лобода Андрій Автономович — повний кавалер ордена Слави.
 Лобода Андрій Євгенович (1978—2015) — вокаліст гурту Хорта.
 Лобода Андрій Миколайович — тренер з гирьового спорту (Київ), заслужений працівник фізичної культури і спорту України. 
 Лобода Андрій Митрофанович — фольклорист, літературознавець і педагог, професор Київського університету, дійсний член УАН, член-кореспондент АН СРСР.
 Лобода Вадим Михайлович (1984—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лобода Валентина Федорівна (1945—2016) — український вчений у галузі медицини, педагог, громадська діячка.
 Лобода Василь Якович — повний кавалер ордена Слави.
 Лобода Віктор Васильович (1824—1889) — український письменник, етнограф, громадський і політичний діяч.
 Лобода Володимир Вікторович ( 1943) — український художник: маляр, графік, скульптор і поет.
 Лобода Григорій (? — 1596) — козацький гетьман.
 Лобода Едуард Віталійович (1994—2019) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лобода Іван Іванович (1922—?) — Герой Соціалістичної Праці, , новатор сільськогосподарського виробництва.
 Лобода Іван Іванович ( 1926) — український живописець.
 Лобода Микола Миколайович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лобода Олексій Сергійович — механізатор товариства «Авангард» (Дніпропетровська область), відзначений орденом «За заслуги» III ступеня.
 Лобода Петро Григорович ( 1949) — нумізмат. Засновник і директор Одеського музею нумізматики.
 Лобода Світлана Сергіївна ( 1982) — співачка.
 Лобода Стефанія Матвіївна (1827—1887) — російська й українська письменниця.
 Лобода Тимофій Тимофійович (1922—1994) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу часів німецько-радянської війни.
 Федір Лобода (? — 1666) — переяславський полковник та генеральний суддя.

Примітки 

Українські прізвища